Viviparus (äldre namn Paludina) är ett släkte av snäckor som beskrevs av Pierre Denys de Montfort 1810. Viviparus ingår i familjen sumpsnäckor.

Snäckorna lever i sötvatten. Det fyra centimeter höga spiralvridna skalet är äggrunt avlångt eller koniskt med 4-7 starkt välvda vindlingar, försedda med 2-3 brunaktiga längsband. Då djuret drar sig in i skalet tillstängs dettas mynning av ett på fotens ryggsida sitande, läderartat lock. Honan föder levande ungar.

Två arter finns i Sverige.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sumpsnäckor
Viviparus